BMW Open 2012 — 97-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в немецком городе Мюнхен и являющегося частью тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2012 году турнир прошёл с 30 апреля по 6 мая. Соревнование продолжало околоевропейскую серию грунтовых турниров, подготовительную к майскому Roland Garros.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Николай Давыденко
 в парном разряде —  Симоне Болелли и  Орасио Себальос

Общая информация 
Первым номером посева в одиночном турнире стал Жо-Вильфрид Тсонга (№ 5 в мире на тот момент). Впрочем участие француза никак не сказалось на результатах соревнованиях: он проиграл уже на старте. В титульном матче сошлись же третья и четвёртая ракетка соревнований: Марин Чилич и Филипп Кольшрайбер, где немец оказался чуть сильнее, склонив матч в свою пользу по итогам двух сетов.

Парный приз выиграла первая команда посева: Франтишек Чермак и Филип Полашек, в финальном матче сломившая сопротивление несеянного бельгийского альянса Ксавье Малисс / Дик Норман. Для 41-летнего Нормана этот финал стал последним в его многолетней карьере в элитном мужском протуре.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Филипп Кольшрайбер обыграл  Марина Чилича со счётом 7-6(8), 6-3.
 Кольшрайбер выигрывает 1-й титул в сезоне и 4-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Чилич уступает свой 1-й финал в сезоне и 7-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1 
{{Турнир16-Теннис3-bye 
| RD1=Первый раунд
| RD2=Второй раунд
| RD3=Четвертьфиналы
| RD4=Полуфинал

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed03=WC
| RD1-team03= М.Беррер
| RD1-score03-1=0
| RD1-score03-2=2
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=WC
| RD1-team04= Т.Хаас
| RD1-score04-1=6| RD1-score04-2=6| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=Q
| RD1-team05= Д.Браун
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=
| RD1-team06= Д.Брандс
| RD1-score06-1=4
| RD1-score06-2=3
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07=
| RD1-team07= Т.Камке
| RD1-score07-1=1
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=3
| RD1-seed08=8
| RD1-team08= М.Багдатис
| RD1-score08-1=6| RD1-score08-2=3
| RD1-score08-3=6| RD1-seed11=
| RD1-team11= А.Фалья
| RD1-score11-1=63
| RD1-score11-2=2
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=
| RD1-team12= М.Бахингер
| RD1-score12-1=7
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13=
| RD1-team13= С.Дарси
| RD1-score13-1=4
| RD1-score13-2=3
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=
| RD1-team14= С.Хиральдо
| RD1-score14-1=6| RD1-score14-2=6| RD1-score14-3=

| RD1-seed15=
| RD1-team15= Ф.Пецшнер
| RD1-score15-1=5
| RD1-score15-2=5
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=6
| RD1-team16= М.Южный
| RD1-score16-1=7
| RD1-score16-2=7
| RD1-score16-3=

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= Ж.-В.Тсонга
| RD2-score01-1=1
| RD2-score01-2=4
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=WC
| RD2-team02= Т.Хаас
| RD2-score02-1=6
| RD2-score02-2=6
| RD2-score02-3=

| RD2-seed03=Q
| RD2-team03= Д.Браун
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=4
| RD2-score03-3=4
| RD2-seed04=8
| RD2-team04= М.Багдатис
| RD2-score04-1=1
| RD2-score04-2=6| RD2-score04-3=6| RD2-seed05=3
| RD2-team05= М.Чилич
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=
| RD2-team06= М.Бахингер
| RD2-score06-1=3
| RD2-score06-2=2
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07=
| RD2-team07= С.Хиральдо
| RD2-score07-1=7
| RD2-score07-2=4
| RD2-score07-3=4
| RD2-seed08=6
| RD2-team08= М.Южный
| RD2-score08-1=62
| RD2-score08-2=6| RD2-score08-3=6| RD3-seed01=WC
| RD3-team01= Т.Хаас| RD3-score01-1=6| RD3-score01-2=7| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=8
| RD3-team02= М.Багдатис
| RD3-score02-1=1
| RD3-score02-2=63
| RD3-score02-3=

| RD3-seed03=3
| RD3-team03= М.Чилич
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=66
| RD3-score03-3=6
| RD3-seed04=6
| RD3-team04= М.Южный
| RD3-score04-1=3
| RD3-score04-2=7
| RD3-score04-3=3

| RD4-seed01=WC
| RD4-team01= Т.Хаас
| RD4-score01-1=3
| RD4-score01-2=4
| RD4-score01-3=
| RD4-seed02=3
| RD4-team02= М.Чилич
| RD4-score02-1=6| RD4-score02-2=6| RD4-score02-3=
}}

 Секция 2 

 Парный турнир 
  Франтишек Чермак /  Филип Полашек''' обыграли  Ксавье Малисса /  Дика Нормана со счётом 6-2, 7-5.
 Чермак выигрывает свой 1-й титул в сезоне и 27-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Полашек выигрывает свой 2-й титул в сезоне и 9-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 BMW Open

 Мировой тур ATP 2012 года
 Мировой тур ATP 250

Ссылки 
 Официальный сайт 

 
 

Германия
Теннис
Апрель 2012 года
Май 2012 года
2012